Поцелуе́вский — фамилия. Известные носители:

 Поцелуевский, Александр Петрович (1894—1948) — советский учёный-тюрколог, профессор, заслуженный деятель науки Туркменской ССР (1943).
 Поцелуевский, Евгений Александрович (род. 1931) — советский и российский языковед, тюрколог, кандидат филологических наук; сын А. П. Поцелуевского.

См. также 
 Поцелуев
 Поцелуевка
 Поцелуево